Collinsville (Alabama)
 Collinsville (Illinois)
 Collinsville (Mississipí)
 Collinsville (Oklahoma)
 Collinsville (Virgínia)